Esaias Compenius ist der Name folgender Personen:

*Esaias Compenius der Ältere (um 1560–1617), deutscher Orgelbauer
Esaias Compenius der Jüngere (1600–1634), deutscher Orgelbauer